Гле́бычевское се́льское поселе́ние — бывшее (до 2014 года) муниципальное образование в составе Выборгского района Ленинградской области.

Административный центр — посёлок Глебычево.

Географические данные 

 Расположение: юго-западная часть Выборгского района
 Граничило:
 на севере — с Селезнёвским сельским поселением
 на северо-востоке — с Высоцким городским поселением
 на востоке — с Советским городским поселением
 на юге, юго-востоке и юго-западе — с Приморским городским поселением

 По территории поселения проходит железная дорога, имеются станции Бор и Прибылово

История 
1945 г. — образован Прибыловский сельский Совет депутатов трудящихся в посёлке Прибылово Выборгского района.

Февраль 1974 г. — сельсовет переехал в посёлок Прибылово.

Январь 1981 г. — сельсовет переименован в Глебычевский сельский Совет народных депутатов Выборгского района Ленинградской области.

19 декабря 1991 г. — создан Малый Совет при Глебычевском сельском Совете народных депутатов.

11 октября 1993 г. — образуется Глебычевская сельская администрация Выборгского района Ленинградской области.

18 января 1994 г. — переименование сельсовета в волость.

1 февраля 2004 г. — Глебычевская волость включена в новообразованную Приморскую окружную администрацию вместе с городом Приморском, Ермиловской и Краснодолинской волостями.

28 декабря 2004 года — в связи с отсутствием жителей был упразднён посёлок Каменка Глебычевской волости Выборгского района.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 17-оз от 10 марта 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе» образовано Глебычевское сельское поселение. В его состав вошла территория бывшей Глебычевской волости.

Законом Ленинградской области от 8 мая 2014 года № 23-оз Приморское городское поселение и Глебычевское сельское поселение объединены во вновь образованное Приморское городское поселение.

Население

Экономика 
На территории бывшего поселения расположен Глебычевский керамический завод (производство керамической плитки).

Состав сельского поселения 
На территории поселения находились 4 населённых пункта (население, 2010):

28 декабря 2004 года в связи с отсутствием жителей областным законом № 120-оз был упразднён посёлок Каменка.

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Выборгского района (Ленинградская область)